Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 15 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в прыжке в длину являлся Маркиз Денди из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 
Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 2 марта 2018 года. По ходу турнира в лидеры поочерёдно выходили Хуан Мигель Эчеваррия из Кубы и южноафриканец Луво Маньонга. Чемпион мира из ЮАР в четвёртой попытке установил рекорд Африки — 8,44 м, однако сразу следом кубинец Эчеваррия показал личный рекорд 8,46 м, который и принёс ему победу. Действующий чемпион мира Маркиз Денди долгое время держался в тени, но в пятой попытке прыгнул на 8,42 м и всего 4 сантиметра проиграл первому месту. В 19 лет 203 дня Эчеваррия стал самым молодым победителем в техническом виде в истории чемпионатов мира в помещении.

Примечания

Ссылки 
 
 

прыжки